Okręty US Navy o nazwie USS "Harvard":
 Pierwszy  był krążownikiem pomocniczym. W służbie w czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej.
 Drugi USS "Harvard" (ID-1298) był transportowcem wojska. Nabyty w kwietniu 1918, przemianowany na USS "Charles" (ID-1298) dwa dni po wejściu do służby. Przemianowany na USS "Harvard" w lipcu 1920 przed sprzedażą w październiku 1920.
 był jachtem. W służbie jako jednostka patrolowa w latach 1917-19.

Harvard